Die 1. jugoslawische Fußballliga 1967/68 war die 39. Spielzeit der höchsten jugoslawischen Spielklasse im Fußball der Männer. Sie begann am 20. August 1967 und endete am 30. Juni 1968.

Der FK Roter Stern Belgrad wurde zum achten Mal jugoslawischer Meister und holte zum dritten Mal das Double.

Modus 
Die 16 Mannschaften spielten an insgesamt 30 Spieltagen aufgeteilt in einer Hin- und einer Rückrunde jeweils zwei Mal gegeneinander. Absteiger gab es in dieser Saison nicht, da ab der nächsten Spielzeit 18 Vereine an den Start gingen.

Teilnehmer und Spielorte

Statistiken

Abschlusstabelle

Kreuztabelle

Torschützenliste

Weblinks 
 Ergebnisse und Tabelle auf eu-football.info
 Yugoslavia – List of Final Tables auf rsssf.com (englisch)

Einzelnachweise 

Saison der 1. jugoslawischen Fußballliga
Fußballsaison 1967/68